

Geografia 
 Spagna
 Aldehuela del Codonal – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Aldehuela de la Bóveda – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Aldehuela de Liestos – comune nella comunità autonoma dell'Aragona
 Aldehuela de Jerte – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Aldehuela de Periáñez – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Aldehuela de Yeltes – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 La Aldehuela – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León